Jevnica je lahko:

Jevnica, potok, pritok Save
Jevnica, naselje v občini Litija
Železniška(-o) postaja(-lišče) Jevnica